Рекопа Південної Америки 2022 — 30-й розіграш турніру. Матчі відбулися 24 лютого та 3 березня 2022 року між володарем Кубка Лібертадорес 2021 клубом «Палмейрас» та володарем Південноамериканського кубка 2021 клубом «Атлетіку Паранаенсі».

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Рекопа Південної Америки на soccerway 

2022
2022 у футболі
Події 24 лютого
Події 3 березня
Лютий 2022
Березень 2022
Міжнародні футбольні змагання у Бразилії
2022 у бразильському спорті